Jane Badler (1953-), actrice américaine ;
 Laura Badler (1992-), vidéaste web française.